Копа — стіжок зі 60 снопів (30 снопів — «полу́кіпок»).
 Копа́ — те ж саме, що й копиця сіна.
 Копа — одиниця лічби у східних слов'ян, дорівнювала 5 дюжинам (60 штук, 60 снопів, дощок тощо).
 Копа́ (купщина, скупщина) — одна з назв сільської громади і її зборів у південних слов'ян та в Україні у 15-18 століттях для вирішення судових або громадських справ, зокрема пов'язаних із копним або купним, тобто загальним, громадським судом.
 Копа́ — назви грошових одиниць, одиниця грошової лічби, яка дорівнювала 75 польським чи 60 литовським грошам, 50 московським копійкам.
 Копа — генуезька колонія на території сучасного Слов'янську-на-Кубані.

Копа — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Копа — село, Копинський сільський округ, Аягозький район, Абайська область
 Копа — село, Тарлаулинський сільський округ, Аягозький район, Абайська область
 Копа — село, Байганинський район, Актюбинська область
 Копа — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Копа — село, Кенестуський сільський округ, Темірський район, Актюбинська область
 Копа — село, Саркольський сільський округ, Темірський район, Актюбинська область
 Копа — село, Хромтауський район, Актюбинська область

Див. також 
 Коппа

Посилання 
 Копа  //